Il singolare del Tennis Channel Open 1994 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Andre Agassi ha battuto in finale Luiz Mattar 6-4, 6-3.

Teste di serie

  Stefan Edberg (primo turno)
  MaliVai Washington (semifinali)
  Brad Gilbert (quarti)
  Mark Woodforde (primo turno)

 Andre Agassi (campione) 
 Javier Sánchez (primo turno) 
 Aaron Krickstein (secondo turno) 
 Andrej Čerkasov (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Tennis Channel Open 1994
ATP Tour 1994